O título de Conde de Castelo de Paiva foi criado por decreto de 20 de Junho de 1886 do rei D. Luís I de Portugal a favor de Martinho José Pinto de Menezes e Sousa Melo de Almeida Correia de Miranda Montenegro Pamplona, 1.º conde de Castelo de Paiva.

Titulares 
1. Martinho José Pinto de Menezes e Sousa Melo de Almeida Correia de Miranda Montenegro Pamplona, 1.º conde de Castelo de Paiva

2. Brites José Arrochela Vieira de Almeida Sodré Pinto de Miranda Montenegro, 2.ª condessa de Arrochela

3. José Martinho de Arrochela Pinto de Lancastre Ferrão, 3.º conde de Arrochela

Castelo Paiva